Silvares ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Silvares (Fundão), Gemeinde im Concelho de Fundão
 Silvares (Guimarães), Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Silvares (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada
 Silvares (Tondela), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tondela
 Silvares (São Clemente)
 Silvares (São Martinho)